

Geografia 
 Ciudad Guayana – città del Venezuela.
 Guayana – regione geografica dell'America meridionale.
 Guayana brasiliana – regione geografica del Brasile.
 Guayana del Venezuela – regione geografica del Venezuela.
 Massiccio della Guayana – catena montuosa dell'America meridionale.

Altro 
 Kaingang o anche Guayana, gruppo etnico del Brasile

Pagine correlate 
Guyana (disambigua)